Italia
 Mazzano – comune della provincia di Brescia
 Mazzano – frazione di Negrar di Valpolicella in provincia di Verona
 Mazzano Romano – comune della città metropolitana di Roma Capitale